Порт-Огаста:

 Порт-Огаста — город на юге Австралии, в штате Южная Австралия.
 Порт-Огаста — небольшой региональный аэропорт, расположенный в городе Порт-Огаста, Южная Австралия.